Querceto ima više značenja:
 Querceto, Bergamo
 Querceto, Cosenza
 Querceto, Frosinone
 Querceto, Parma
 Querceto, Piacenza
 Querceto, Pisa